Carnarvon peut faire référence à :
 Caernarfon, une petite ville au nord-ouest du Pays de Galles ("Carnarvon" est le nom anglicisé, obsolète depuis les années 1970). Le titre de Earls of Carnarvon en descend, auquel est associé George Herbert lui-même associé à la tombe de Toutânkhamon,
 Carnarvon, une ville côtière en Australie-Occidentale,
 Comté de Carnarvon, une zone d'administration locale aux environs de la ville d'Australie-Occidentale,
 Parc national de Carnarvon, au Queensland en Australie,
 la Carnarvon Highway, une route du Queensland
 Carnarvon, une ville au nord de la province du Cap en Afrique du Sud,
 ancien nom de Himatangi en Nouvelle-Zélande,
 le HMS Carnarvon, croiseur blindé de la Royal Navy (1903-1921)

Homonymie de toponyme